

Poängtabell

Vitryssland mot Nya Zeeland

Brasilien mot Egypten

Brasilien mot Vitryssland

Egypten mot Nya Zeeland

Brasilien mot Nya Zeeland

Egypten mot Vitryssland 

Grupp C